EM i volleyball for herrer i 2013 (2013 CEV VELUX Volleyball European Championship) var det 28. europamesterskab i volleyball. Mesterskaberne fandt sted i perioden 20. til 29. september 2013 i Danmark og Polen. Finalen, afholdt i Parken, blev vundet af Rusland. Sport Event Danmark var partner bag EM 2013. Hovedsponsor for europamesterskabet var Velux.

Kvalifikation

Hold 
EM i 2011 sikrede deltagelse af følgende nationer: Serbien, Italien, Polen (var sikret deltagelse i forvejen da det er værtsland), Rusland, Slovakiet og Bulgarien. Derudover var Danmark naturligvis også sikret deltagelse, da det, som Polen, var værtsland. De restende nationer var Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Hviderusland, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland

Arenaer 
EM i volleyball blev afholdt i Danmark og Polen, hvor 6 arenaer var udvalgt som spillesteder (4 i Danmark og 2 i Polen). Gruppekampene i Danmark blev spillet i Odense og Herning, mellemspil og kvartfinaler i Aarhus og semifinaler samt finaler (bronzekamp og guldkamp) blev spillet i Parken.

Indledende runder

Gruppe A - Odense

Resultater

Stilling

Gruppe B - Gdansk

Resultater

Stilling

Gruppe C - Herning

Resultater

Stilling

Gruppe D - Gdynia

Resultater

Stilling

Slutspil

Resultater

Individuelle priser 

 Most Valuable Player
  Dmitriy Muserskiy
 Bedste scorer
  Aleksandar Atanasijević
 Bedste smasher
  Luca Vettori
 Bedste blokadespiller
  Srećko Lisinać
 Bedste server
  Ivan Zaytsev

 Bedste hæver
  Sergey Grankin
 Bedste modtager
  Todor Aleksiev
 Bedste libero
  Aleksey Verbov
 Fair Play-pris
  Nikola Jovović

Volleyball i Danmark
Sport i 2013
Sport i Polen
Volleyballkonkurrencer